geografie
 Oka (Europees Rusland), een zijrivier van de Wolga
 Oka (Siberië), een zijrivier van de Angara
 Oka (Spanje), een rivier in Spanje
 Oka (rayon), een rayon in de republiek Boerjatië
 Oka (Canada), een plaats in Quebec

overig
 Oka (dialect), een dialect van het Boerjatisch
 Oka (automerk), een automerk
 Yokosuka MXY-7 Oka, een Japans kamikazetoestel (raketvliegtuig)
 OKA (schip, 1936) (OKA 18), een Russisch schip
 OKA 18 (discotheek), een discotheek in West-Terschelling